Dno je najnižja površina česa. Beseda lahko pomeni tudi:

 oceansko dno ali abisalna ravnina
 lobanjsko dno v anatomiji
 družba z neomejeno odgovornostjo (kratica d.n.o.)
 Dno, Rusija, naselje v Pskovski oblasti v Rusiji
 Dno (fizika), eno od kvantnih števil